Али́на Алекса́ндровна Максиме́нко (; 10 июля 1991, Запорожье, СССР) — украинская спортсменка, выступавшая в групповых и личных первенствах на соревнованиях по художественной гимнастике. Член сборной Украины, тренировалась в школе Дерюгиных. Участница двух летних Олимпиад — в Пекине (2008) и Лондоне (2012), призёр чемпионатов мира и Европы.

Спортивная карьера 
Будучи юниоркой, Алина Максименко выступила на чемпионате Европы 2006 года. Вместе с Валерией Шурхал и Дарьей Кушнеровой в командном многоборье заняла четвёртое место, а в финале упражнения со скакалкой — шестое.

В 2008 году Максименко в составе группы приняла участие в Летних Олимпийских играх в Пекине, Китай. Девушки заняли итоговое восьмое место. С 2009 года Алина стала выступать в индивидуальном зачёте. Своё первое мировое выступление в Миэ гимнастка завершила на 16 месте в финале многоборья, а в командных соревнованиях стала четвёртой (вместе с Анной Бессоновой и Анной Ризатдиновой). В 2010 году на чемпионате мира в Москве она заняла пятое место в индивидуальном первенстве. Максименко была также одной из двух не-российских гимнасток, которые прошли во все финалы (вторая — Алия Гараева).

Она выиграла 3 золотых и 1 серебряную медаль на Кубке мира 2011 года в Киеве. В мае 2011 года Алина стала двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы в командном первенстве (с Анной Ризатдиновой) и в упражнениях с булавами — лично. На Летней Универсиаде-2011 в Шэньчжэне она выиграла серебряную медаль в финале с обручем (28,100) и бронзовую — с булавами. Максименко в составе украинской команды (вместе с Анной Ризатдиновой, Викторией Мазур и Викторией Шинкаренко) выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в Монпелье.

В 2012 году на Кубке Дерюгиной гимнастка выиграла серебро в многоборье, уступив российской гимнастке Дарье Дмитриевой.
На Олимпиаде в Лондоне Алина Максименко стала шестой в финале многоборья.

На чемпионате мира в 2013 году в Киеве Алина заняла третье место в финале упражнения с булавами. В финале многоборья она стала седьмой. В конце сезона 2013 года Алина Максименко завершила спортивную карьеру. Последними соревнованиями для неё стали клубные турниры серии А в Италии, где она выступала за клуб Virtus Gallarate. В течение непродолжительного времени работала тренером в школе Дерюгиных.

Семья 
Младшая сестра Алины, Владислава, тоже гимнастка. Она тренируется у Натальи Саниной. Отец Александр раньше играл в футбол.

Награды 
 Орден княгини Ольги ІІІ степени (25 июля 2013 года) — за достижение высоких спортивных результатов на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани, проявленную самоотверженность и волю к победе, повышение международного авторитета Украины

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIG

Гимнастки (художественная гимнастика) Украины
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года